Robert Southwell kan syfta på bland andra:

* Robert Southwell (omkring 1561–1595), engelsk jesuit och poet, romersk-katolsk martyr
 Robert Southwell (1635–1702), engelsk diplomat, statssekreterare för Irland och president i Royal Society